Константин Тихонравов:
 Тихонравов, Константин Иванович (1857 — ?) — генерал-лейтенант Российской императорской армии, кавалер ордена Святого Георгия.
 Тихонравов, Константин Никитич (1822—1879) — русский археолог, историк и статистик, редактор «Владимирских губернских ведомостей», секретарь Владимирского губернского статистического комитета.